Wimbledon 2012 - gra podwójna kobiet na wózkach – zawody deblowe kobiet na wózkach, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce 6 i 8 lipca na londyńskich kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

Wimbledon 2012
Wimbledon – gra podwójna kobiet na wózkach